Гавриил Степанович Гордеенко  (1805—1849) — профессор юридического факультета Харьковского университета.

Биография 
 и Харьковском университете по юридическому факультету, где он в 1823 году получил степень кандидата.

В 1831 году по представлению факультета, начал преподавать студентам русское гражданское и уголовное право. В 1833 году защитил диссертацию «Разбор основных начал науки уголовного права» (Харьков, 1832) и получил степень магистра. Временно ему было поручено преподавание русского публичного права и судопроизводства. В 1834 году он был утверждён адъюнктом. После защиты в 1838 году диссертации «В чем должно состоять ученое уголовное законоведение в России в настоящее время?» получил степень доктора права и звание ординарного профессора. 

Гавриил Степанович Гордеенко скончался в 1849 году.

Примечания

Литература 
 

Выпускники юридического факультета Харьковского университета
Преподаватели Харьковского университета
Персоналии по алфавиту